Гілл (округ, Монтана)
 Гілл (округ, Техас)